Ра́йан Голд (; родился 16 декабря 1995, Абердин) — шотландский футболист, полузащитник клуба MLS «Ванкувер Уайткэпс». Выступал за сборные Шотландии до 19 лет и до 21 года.

Клубная карьера 
Начал карьеру футболиста в академии клуба «Брихин Сити». В 2006 году перешёл в академию «Данди Юнайтед». Дебютировал в основном составе «Данди Юнайтед» 13 мая 2012 года в матче последнего тура шотландской Премьер-лиги сезона 2011/12 против клуба «Мотеруэлл».  24 января 2013 года Райан Голд продлил свой контракт с клубом до января 2016 года. В апреле 2013 года Голд дебютировал в стартовом составе команды в матче против «Сент-Джонстон», отметившись в этой игре забитым мячом. 4 ноября 2013 года полузащитник вновь продлил свой контракт до мая 2016 года. Спустя лишь месяц, в день своего восемнадцатилетия, Голд продлил свой контракт с клубом ещё на год, до 2017 года.

2 июня 2014 года перешёл в клуб «Спортинг» из Лиссабона. Голд заключил с клубом шестилетний контракт с суммой выкупа в 60 млн евро.

31 июля 2021 года перешёл в клуб MLS «Ванкувер Уайткэпс»

Карьера в сборной 
Голд выступал за сборную Шотландии до 19 лет, сыграв за неё 8 матчей и забив 2 мяча.

6 ноября 2013 года Голд был впервые вызван в состав сборной Шотландии до 21 года на матч против Грузии.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Ванкувер Уайткэпс»

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Данди Юнайтед»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Витория» Сетубал
Игроки ФК «Авеш»
Игроки ФК «Спортинг B» Лиссабон
Игроки ФК «Фаренсе»
Игроки ФК «Хиберниан»
Игроки ФК «Ванкувер Уайткэпс»